Neoemadiellus är ett släkte av skalbaggar. Neoemadiellus ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Neoemadiellus